Promoschorhynchus est un genre éteint de thérapsides thérocéphales appartenant à la famille également éteinte des akidnognathidés, ayant vécu du Permien supérieur au Trias inférieur dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud. Une seule espèce est connue, Promoschorhynchus platyrhinus, décrit par A. S. Brink en . Contrairement à de nombreux autres thérapsides, Promoschorhynchus a survécu à l'événement d'extinction du Permien-Trias.

Classification

Historique 
Dans l'article publié par Brink en , Promoschorhynchus est classé dans la famille des Whaitsiidae. Cependant, des études ultérieures déplacent ce genre dans les Akidnognathidae.

Phylogénie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Therocephalia
 Akidnognathidae
 Moschorhinus, un thérocéphale plus imposant appartenant à la même famille.
 Euchambersia, un thérocéphale apparenté qui est suspecté d'être venimeux.

Liens externes 
 

Taxon fossile décrit en 1954
Therocephalia
Thérapside du Permien
Thérapside du Trias
Paléontologie en Afrique du Sud